Niemcy:
 Oldendorf – dawna gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade
 Oldendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade
 Oldendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg
 Oldendorf (Luhe) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg
 Oldendorf-Himmelpforten – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade

Zobacz też:
 Hessisch Oldendorf
 Preußisch Oldendorf
 Stadtoldendorf